Anilinová modř je označení používané pro více chemických látek:
 C32H25N3O9S3Na2 – též vodní modř, CI 42755
 C37H27N3Na2O9S3 – též bavlníková modř, kotonová modř, methylová modř, CI 42780
 C37H31ON3 – též CI 42775
 C38H31N3 – též genciánová modř, gentianová modř, hořcová modř, Solvent Blue 43